

Slott och borgar

Herrgårdar

Tidigare slott och herresäten

 
Slott och herresäten i Närke